Американские Виргинские острова принимали участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в седьмой раз за свою историю, но не завоевали ни одной медали. Сборную страны представляли 6 женщин.

Состав и результаты олимпийской сборной Американских Виргинских островов

Бокс

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года